FC Denderleeuw Eendracht Hekelgem was een Belgische voetbalclub uit Denderleeuw. De club was aangesloten bij de Belgische Voetbalbond met stamnummer 5647 en had blauw-zwart als clubkleuren. De club vormde in 2005 in met Verbroedering Denderhoutem de fusieclub FCV Dender EH.

Geschiedenis
FC Denderleeuw werd opgericht in Denderleeuw in 1952 en sloot in 1953 aan bij de voetbalbond. De club kreeg stamnummer 5647 toegewezen. FC Denderleeuw slaagde erin geleidelijk op te klimmen tot het nationale niveau en Bevordering. In 1973 won men zijn reeks en zo kon de club dat jaar voor het eerst aantreden in Derde Klasse. Dat verblijf duurde slechts twee seizoenen en Denderleeuw zakte weer. De club kende afwisselende resultaten, en zakte in de jaren 80 ook terug tot in de provinciale reeksen.

In de jaren 90 slaagde Denderleeuw erin een sterke opmars te maken. In 1992 keerde de ploeg terug uit Eerste Provinciale en pakte direct de titel in zijn reeks in Vierde Klasse. Vanaf 1993/94 kon Denderleeuw zo weer aantreden in Derde Klasse. Na slechts drie seizoenen slaagde men erin te promoveren. Voor het eerst speelde de club nu in Tweede Klasse.

In 2001 fuseerde FC Denderleeuw met FC Eendracht Hekelgem (stamnummer 6826). Hekelgem was op het eind van de jaren 90 in korte tijd opgeklommen tot in Tweede Klasse, maar was net terug op een degradatieplaats beland. De fusieclub bleef de kleuren en het stamnummer van FC Denderleeuw houden en ging FC Denderleeuw Eendracht Hekelgem heten. In 2003, bij het 50-jarig bestaan, kreeg de club de koninklijke titel. De club bleef in Tweede Klasse spelen tot men in 2004 terug degradeerde.

In 2004 bereikten Denderleeuw-voorzitter Bart Gies en Jan Vijverman van Verbroedering Denderhoutem een akkoord voor een fusie tussen beide clubs. Beide clubbesturen waren het eens dat schaalvergroting nodig was om als één sterke ploeg uit de Denderstreek te kunnen overleven in het moderne voetbal. In april 2005 fuseerden beide derdeklassers dan tot een nieuwe fusieclub, FC Verbroedering Dender EH. De fusieclub speelde met stamnummer 3900 van Denderhoutem verder en ging zijn thuiswedstrijden spelen in het Florent Beeckmanstadion van FC Denderleeuw EH. De clubkleuren werden de kleuren van de vorige clubs, rood-blauw-zwart. Het stamnummer 5647 van FC Denderleeuw EH verdween.

Resultaten

Denderleeuw
Sport in Denderleeuw
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen